Az epizódot Zack Estrin írta és Greg Yaitanes rendezte. Az eredeti cím, a Brother’s Keeper egy bibliai utalás Káin szavaira: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának? Ez visszaemlékező epizód, bemutatja  Michael Scofield börtönbekerülése előtt 3 évvel történteket. Bemutatja Lincoln, Sucre, Zsebes és Golyó tetteit, ami miatt végül a Fox Riverbe kerültek, illetve Sara Tancredi miért vállalt munkát a börtönben. Ezenkívül Michael szöktetési tervének korábbi fázisaiba is bepillantást nyerhetünk.

Cselekmény

Lincoln és Michael
A kezdő jelenet bemutatja a két testvér feszült viszonyát és Michael Lincoln iránt érzett keserűségét. Miután Michael elmegy, Lincoln  elmegy egy drogkereskedő lakására, aki közli vele, hogy a 90 000 dolláros adósságának kiegyenlítéséhez meg kell ölnie egy embert, de nem mondják el neki, hogy az Steadman, az alelnök öccse. Órákkal később Lincoln elhatározza, hogy meghúzza a ravaszt, és megöli az autóban lévő Steadmant, de megdöbbenve veszi észre, hogy már érkezése előtt megölték a kiszemelt áldozatot. Lincolnt hamar elkapták és letartóztatták gyilkosságért. A letartóztatás után Michael csalódottságát fejezi ki Lincolnnak. Lincoln bizonygatja, hogy ő nem ölt meg senkit. Michael tájékoztatja, hogy sokan úgy gondolják, volt indítéka megölni, mert Steadman cégénél, az Ecofieldnél dolgozott, ahonnan néhány hete kirúgták.
Veronica szemrehányást tesz Michaelnek, amiért nem érti meg bátyját, és azt mondja, Lincoln nem olyan, mint amilyennek hiszi. Elárulja, hogy Lincoln a 90 000 dollárt Michael számára kérte kölcsön, de úgy adta neki, oda, hogy az anyjuk életbiztosításának a fele. Miután az esküdtszék Lincoln bűnösnek találta és villamosszék általi halálra ítélte, a Fox Rivert jelölte ki börtönként, ahol a kivégzéséig fogva tartják. Lincoln arra biztatja Michaelt, élje az életét és ne törődjön már vele, de a családi   kötelezettség miatt ezt Michael nem teheti. Ezután – részben bűntudatból – a szöktetési terven gondolkozik, és eszébe jut, hogy hozzájuthat a börtön alaprajzához, valamint más fontos dolgokhoz és ezeket tetoválás formájában fogja rögzíteni magának.

Sucre 
Terrence Steadman "gyilkosságának" éjszakáján Lincoln menekülés közben belefut Sucréba, aki ezután meglátja szemben álmai asszonyát, Maricruzt. Sucrét a rendőrség fegyveres rablásért kapta el, és ezért került a Fox Riverbe. Az elfogás után látható, hogy unokatestvére, Hector Avila telefonált a rendőrségnek, a 911-es segélyhívó látszik a mobiltelefonjának képernyőjén.

Zsebes 

Zsebes a barátnőjéhez, Susan Hollanderhez és annak két gyerekéhez megy. Mialatt az kislánynak a szorzótáblákat tanítja, Susan meglátja az Amerika Legkeresettebb bűnözői c. sorozatban Zsebest, akit 40-szeres emberrablásért, megrontásért, és gyilkosságért köröznek. Barátnője feljelentése után került börtönbe. Amikor később Susan a börtönben meglátogatja, Zsebes azt mondja, hogy még mindig nagyon szereti, és nem felejtette el, hogy hol lakik Susan.

Golyó 
Golyót elbocsátják az USA hadseregétől felettese illegális árukkal való kereskedelem címén, mert jelentéseket ír egy olyan katonáról, aki kínozza a foglyokat. Amikor hazaér, nem talál magának munkát. Nem szívesen, de jobb híján elfogad egy illegális ajánlatot sógorától. Elfogásakor egy kamiont vezetett, benne csempészáruval. Feleségének és lányának azt hazudja, hogy a tengerentúlon szolgál katonaként, az igazságot csak sógora tudja.

Sara 
Sarát először mutatják kábítószer adagolás közben. Hazafelé találkozik egy barátjával, aki szintén kábítószer hatása alatt áll. Eközben egy fiút elüt egy autó. Sara odaér, kérik, hogy segítsen, mert látják rajta az orvosi kitűzőt. Sara nem tud neki segíteni a kábítószer miatt. 18 hónappal később a kábítószerről leszoktató foglalkozáson találkozik Bellickkel, a Fox River őrével, aki álláslehetőséget ajánl neki, és vacsorára hívja Sarát. Sara udvariasan visszautasítja őt, és érdeklődését mutatja az állás iránt.

Reynolds és Kellerman 
Amikor Lincoln a ravaszt készül meghúzni, Kellerman és Hale az egészet rögzíti. Később Kellerman egy szakértővel úgy manipulálja a szalagot, hogy Lincoln tűnjön gyilkosnak.

Jegyzetek 

A szökés epizódjai